Крис Фи́липпс (; 8 марта 1994, Люксембург, Люксембург) — люксембургский футболист, защитник клуба «Вильц» и сборной Люксембурга.

Клубная карьера 
Филиппс начинал заниматься футболом в юношеской команде «Этцеллы».

В 2007 году он был замечен скаутами клуба «Меца» и присоединился к его молодёжной команде. 1 сентября 2012 года дебютировал в составе резервной команды в матче против «Руа».

24 мая 2013 года провёл первый матч за основной состав «Меца».

31 января 2018 года Филиппс перешёл в варшавскую «Легию», с которой заключил контракт на три с половиной года.

Карьера в сборной 
Филипс выступал за юношеские и молодёжные сборные Люксембурга всех возрастов. Он принимал участие в отборочных матчах к юношескому чемпионату Европы 2012 года и молодёжному чемпионату Европы 2013 года.

В сборной Люксембурга Крис дебютировал 29 февраля 2012 года в товарищеском матче со сборной Македонии. Крис сыграл восемь матчей в отборочном турнире к чемпионату мира 2014 года.

Итого: сыграно матчей: 53 / забито мячей 0; победы: 12, ничьи: 10, поражения: 31.

Достижения 
 «Мец»
 Победитель Второй лиги Франции: 2013/14

 «Легия»
 Чемпион Польши: 2017/18
 Обладатель Кубка Польши: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Пройссен» Мюнстер
Игроки ФК «Легия»